Хауз:

 Хауз — гидротехническое сооружение в Средней и Южной Азии.
 Хауз, Эдуард (1858—1938) — американский политик, дипломат, советник президента Вудро Вильсона.

См. также 
 Хаус (значения)